Somua AM 1938 (сокр. от  — «бронеавтомобиль Somua образца 1938 года») — опытный французский тяжёлый пушечный полугусеничный бронеавтомобиль межвоенного периода. Серийно не выпускался, известен лишь один построенный экземпляр машины.

История создания 
В 1938 году фирмой Somua на базе среднего полугусеничного артиллерийского тягача серии MCG, серийно выпускаемого ею, был построен опытный тяжёлый бронеавтомобиль с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения. В том же году машина, по-видимому, выпущенная в единственном экземпляре, прошла ходовые испытания. Бронеавтомобиль серийно не производился, однако к 1940 году его опытный экземпляр находился на вооружении французской армии и в мае-июне принял участие в боевых действиях против нацистской Германии.

Ни сам бронеавтомобиль, ни техническая документация по нему не сохранились до наших дней, будучи уничтоженными во время Второй мировой войны.

Описание конструкции 
Бронеавтомобиль имел классическую для бронетехники компоновку с расположением отделения управления в передней части корпуса, боевого отделения — в средней и моторно-трансмиссионного — в кормовой части. Информация о размерах машины не сохранилась, однако по сохранившимся фотографиям видно, что она была весьма крупной, превосходя по размерам другие французские полугусеничные автомобили того периода.

Броневой корпус и башня 
Броневой корпус машины — коробчатой формы с большим углом наклона лобового броневого листа и бортовых бронелистов моторно-трансмиссионного отделения. Башня — шестигранной формы.

Вооружение 
Точный состав вооружения неизвестен, однако известно, что оно включало одну короткоствольную танковую пушку.

Ходовая часть 
Ходовая часть машины — полугусеничная, состоявшая из переднего управляемого автомобильного  моста и заднего ведущего гусеничного движителя.

Гусеничный движитель был идентичен применяемым на тягачах серии MCG и, применительно к одному борту, состоял из переднего ведущего колеса цевочного зацепления и заднего направляющего колеса (выполнявшего также опорную функцию) большого диаметра, а также четырёх сблокированных попарно опорных и одного поддерживающего катка небольшого диаметра, балансирно подвешенных на общей тележке.

В носовой части также располагался характерный для большинства французских полугусеничных машин полый металлический каток-барабан, помогавший бронеавтомобилю при преодолевании высоких препятствий.

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 
 

Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили Франции
Бронеавтомобили Второй мировой войны
Тяжёлые бронеавтомобили
Пушечные бронеавтомобили
Полугусеничные бронеавтомобили